

Geografia
 Brinkmann – municipalità argentina della provincia di Córdoba

Persone
 Cora Brinkmann (1976) – modella e conduttrice televisiva tedesca
 Daniel Brinkmann (1986) – calciatore tedesco
 Helmut Brinkmann (1885-1983) – ammiraglio tedesco
 Rolf Dieter Brinkmann (1940-1975) – scrittore, poeta, traduttore e artista tedesco

Pagine correlate 
 Thomas Brinkmann